Театр Ромеа (Мурсия)
 Театр Ромеа (Барселона)
 Театр Ромеа (Мадрид)